

Toponyme 

 Anspach est l'ancien nom de la ville d'Ansbach, en Allemagne.
 Neu-Anspach, en Allemagne.
 Boulevard Anspach, à Bruxelles (Belgique).

Patronyme

Famille Anspach 
 Eugène Anspach, homme politique et financier.
 François Anspach, banquier et homme politique.
 Isaac Salomon Anspach, pasteur protestant.
 Jules Anspach, bourgmestre de Bruxelles.
 Louis Anspach, peintre miniaturiste suisse.
 Paul Anspach, escrimeur belge.

Autres personnalités 
 Charles-Frédéric d'Anspach-Bayreuth, dernier margrave d'Ansbach ;
 Ralph Anspach (né en 1926), professeur d’économie américain ;
 Susan Anspach (née en 1942), actrice américaine ;
 Sólveig Anspach (1960-2015), réalisatrice islandaise.